Las siglas EBU pueden designar:

 la Unión Europea de Bádminton, en inglés European Badminton Union;
 la Unión Europea de Boxeo, en inglés European Boxing Union
 la Unión Europea de Radiodifusión (UER), en inglés European Broadcasting Union
 la Union Europea de Ciegos, en inglés, European Blind Union
 la Unión Europea Budista, en inglés European Buddhist Union
 el Aeropuerto de Saint-Étienne-Bouthéon, con código IATA: EBU
 el AES3 un estándar digital de audio que también se llama AES/EBU.